Uspenski ali Uspenska [uspénski/uspénska] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Успе́нский/Успе́нская).

Uspenski 
 Aleksander Sergejevič Uspenski (*1987), ruski umetnostni drsalec.
 Boris Aleksandrovič Uspenski (1927—2005), ruski umetnik.
  Boris Andrejevič Uspenski (*1937), ruski filolog, semiotik, slavist in zgodovinar.
 Eduard Nikolajevič Uspenski (*1937), ruski pisatelj.
 Fjodor Ivanovič Uspenski (1845—1928), ruski zgodovinar, bizantolog in akademik.
 Gleb Ivanovič Uspenski (1843—1902), ruski pisatelj.
 Ivan Vasiljevič Uspenski (1872—1937), Faddej, kalinski in kašinski arhiepiskop. 
 Lev Vasiljevič Uspenski (1900—1978), ruski pisatelj. 
 Mihail Glebovič Uspenski (*1950), ruski pisatelj.
 Nikolaj Dimitrijevič Uspenski (1900—1987), ruski muzikolog in liturgist.
 Nikolaj Vasiljevič Uspenski (1837—1888), ruski pisatelj.
 Peter Demjanovič Uspenski (1878—1947), ruski pisatelj, filozof in mistik.
 Vladimir Andrejevič Uspenski (*1930), ruski matematik, brat Borisa Andrejeviča.
 Vladimir Dimitrijevič Uspenski (1927—2000), ruski pisatelj.
 Vladimir Sergejevič Uspenski (*1922), ruski cirkuški artist.
 Vladimir Sergejevič Uspenski (*1989), ruski umetnostni drsalec.

Uspensky 
 James Victor Uspensky (1883—1947), ameriški matematik.